Dit is een lijst van planetoïden 101901-102000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 101901 - || 1999 QD2 || 22 augustus 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (101902) Gisellaluccone || 1999 RN || 3 september 1999 || Ceccano || G. Masi
|-
| 101903 - || 1999 RR || 3 september 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 101904 - || 1999 RD1 || 4 september 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 101905 - || 1999 RN1 || 4 september 1999 || Farpoint || Farpoint
|-
| 101906 - || 1999 RX1 || 6 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101907 - || 1999 RC3 || 6 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101908 - || 1999 RG4 || 5 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101909 - || 1999 RU6 || 3 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101910 - || 1999 RR8 || 4 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101911 - || 1999 RN9 || 4 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101912 - || 1999 RK10 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101913 - || 1999 RT10 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101914 - || 1999 RW10 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101915 - || 1999 RV12 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101916 - || 1999 RN13 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101917 - || 1999 RB14 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101918 - || 1999 RC14 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101919 - || 1999 RL14 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101920 - || 1999 RD15 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101921 - || 1999 RT15 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101922 - || 1999 RG16 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101923 - || 1999 RC18 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101924 - || 1999 RD18 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101925 - || 1999 RK18 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101926 - || 1999 RT18 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101927 - || 1999 RN19 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101928 - || 1999 RY19 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101929 - || 1999 RP20 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101930 - || 1999 RU20 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101931 - || 1999 RZ20 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101932 - || 1999 RN21 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101933 - || 1999 RS21 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101934 - || 1999 RS22 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101935 - || 1999 RV22 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101936 - || 1999 RW22 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101937 - || 1999 RD23 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101938 - || 1999 RK23 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101939 - || 1999 RN23 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101940 - || 1999 RW23 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101941 - || 1999 RX23 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101942 - || 1999 RP24 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101943 - || 1999 RS24 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101944 - || 1999 RU24 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101945 - || 1999 RP25 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101946 - || 1999 RR26 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101947 - || 1999 RS26 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101948 - || 1999 RT26 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101949 - || 1999 RX26 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101950 - || 1999 RB29 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101951 - || 1999 RK31 || 9 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101952 - || 1999 RY31 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101953 - || 1999 RM32 || 9 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101954 - || 1999 RY33 || 10 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (101955) Bennu || 1999 RQ36 || 11 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101956 - || 1999 RS36 || 11 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101957 - || 1999 RT36 || 12 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101958 - || 1999 RS37 || 12 september 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 101959 - || 1999 RH38 || 13 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (101960) Molau || 1999 RR38 || 11 september 1999 || Drebach || A. Knöfel
|-
| 101961 - || 1999 RL39 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101962 - || 1999 RV39 || 12 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101963 - || 1999 RG40 || 15 september 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 101964 - || 1999 RU41 || 13 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101965 - || 1999 RY41 || 13 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101966 - || 1999 RO43 || 14 september 1999 || Modra || A. Galád, P. Kolény
|-
| 101967 - || 1999 RQ43 || 13 september 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 101968 - || 1999 RC45 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101969 - || 1999 RJ45 || 13 september 1999 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 101970 - || 1999 RR46 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101971 - || 1999 RG48 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101972 - || 1999 RN48 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101973 - || 1999 RT48 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101974 - || 1999 RC49 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101975 - || 1999 RB50 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101976 - || 1999 RS51 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101977 - || 1999 RA52 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101978 - || 1999 RZ52 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101979 - || 1999 RG53 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101980 - || 1999 RX54 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101981 - || 1999 RB56 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101982 - || 1999 RH58 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101983 - || 1999 RL59 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101984 - || 1999 RB61 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101985 - || 1999 RE61 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101986 - || 1999 RS62 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101987 - || 1999 RZ62 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101988 - || 1999 RG64 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101989 - || 1999 RK65 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101990 - || 1999 RF67 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101991 - || 1999 RK67 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101992 - || 1999 RT67 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101993 - || 1999 RJ70 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101994 - || 1999 RX70 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101995 - || 1999 RZ71 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101996 - || 1999 RE72 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101997 - || 1999 RU75 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101998 - || 1999 RJ76 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101999 - || 1999 RM76 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102000 - || 1999 RX76 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten